Saagri ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Dorf der Landgemeinde Haanja im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Misso im Kreis Võru, Estland